Свободна Индия () е въоръжено подразделение, формирано от индийски националисти през 1942 г. в Югоизточна Азия по време на Втората световна война. Целта и е да извоюва независимостта на Индия от британското управление. Сключва съюз с Имперска Япония по време на кампанията в Югоизточния Азиатски театър.

Армията е сформирана през 1942 г. под командването на Мохан Сингх от индийски военнопленници от британско-индийската армия, пленени от Япония в малайската кампания и в Сингапур. Разформирована е през декември същата година след разногласия между ръководството на Свободна Индия и японските военни по отношение на ролята ѝ във войната на Япония в Азия.

Армията е сформирана отново под ръководството на Субхас Чандра Босе след пристигането му в Югоизточна Азия през 1943 година. Обявена е за армия на временното правителство на Свободна Индия. Под ръководството на Босе, Свободна Индия привлича бивши затворници и хиляди цивилни доброволци от индийското емигрантско население в Малая и Бирма. Тази втора армия се бори заедно с имперската японска армия срещу силите на Общността на нациите в кампаниите в Бирма, при Импхал и Кохима, а по-късно и срещу съюзническото превземане на Бирма.

Бележки 

Военни формирования от Втората световна война
История на Индия